Бо́горов
 Богоров, Ансельм Львович (1903—1993) — советский оператор документального кино, лауреат Сталинской премии (1943).
 Богоров, Вениамин Григорьевич (1904—1971) — советский океанолог и гидробиолог, член-корреспондент Академии наук СССР (1958).

См. также 
 Богорово
 «Профессор Богоров» — научно-исследовательское судно;
 Хребет Богорова — подводный хребет в Японском море.